Soye est un nom de lieux mais aussi un patronyme.

Lieux 
 Soye est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté. Les habitants de Soye sont appelés les Soyots.
 Soye est une section de la commune belge de Floreffe située en Région wallonne dans la province de Namur.
Soye est une commune du Mali, dans le cercle et la région de Mopti.
Soye est une commune du département de Djibasso au Burkina Faso.
Soye est un domaine et un lieu-dit de la commune de Ploemeur, dans le Morbihan et la région Bretagne.

Voir aussi .

Patronyme 
 Jean-Louis Soye (1774-1832), général de brigade du Premier Empire
 Joseph Nelson Soye (1824-1882), homme politique
 Jean Noël de Soye (1955), photographe

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme